I'm Not Your Toy – singolo di Erilien del 2005
I'm Not Your Toy – singolo dei La Roux del 2009